Moruquilla puede referirse a:
El nombre común de la planta Cerastium glomeratum.
El nombre común de la planta Stellaria media.
El nombre común de la planta '''''Veronica hederifolia.